Jui designa a:
 Jui es un faraón egipcio de la dinastía VIII.
 Jui, es un nomarca (gobernador local) del Antiguo Egipto.
 Jui (cantante) es un vocalista de un grupo de música japonés.